Соревнования по биатлону среди женщин в спринтерской гонке на 7,5 км на зимних Олимпийских играх 2022 года прошли 11 февраля. Местом проведения соревнований стал Национальный центр биатлона расположенный в долине на северо-востоке от деревни Тайцзичэн, района городского подчинения Чунли города Чжанцзякоу провинции Хэбэй. Старт гонки запланирован на 17:00 по местному времени (UTC+8).

Олимпийской чемпионкой 2018 года в спринте являлся немка Лаура Дальмайер, она завершила карьеру и не выступала на Играх 2022 года.

Марте Олсбю-Ройселанн стала первой норвежкой, выигравшей золото в спринте на Олимпийских играх. Для неё это пятая в карьере олимпийская медаль и вторая золотая. Эльвира Эберг завоевала свою первую олимпийскую награду.

Медалисты

Результаты

Ссылки 
 Биатлон на официальном сайте зимних Олимпийских игр
 Олимпийский турнир на официальном сайте Международный союз биатлонистов (IBU)